Oglesby kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Oglesby (Illinois)
Oglesby (Texas)